Aptychotrema är ett släkte av rockor. Aptychotrema ingår i familjen Rhinobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rockor
Aptychotrema